Смертное ложе (, иное название Смертельное ложе) - американский низкобюджетный фильм ужасов 2002 года режиссёра Дэнни Дрэйвена.

Сюжет 
Молодая пара Карен и Джерри, используя услуги агента Арта Рурка, подбирает себе квартиру в Лос-Анджелесе. Просмотрев некоторое количество имеющихся вариантов пара наконец останавливает свой выбор на просторной, светлой квартире, окна, которой, к тому же, выходят на Голливудские холмы. Вскоре Карен обнаруживает потайную комнату, в которой находит металлическую кровать начала XX века. Её она решает сделать не только предметом квартирного интерьера, но и использовать прямо по назначению. Вскоре наличие кровати в квартире начинает влиять на её обитателей: Карен снятся кошмары и мучают детские воспоминания, а её рисунки (Карен создаёт иллюстрации для детских книжек) становятся отражением сцен различного рода убийств. Оказывается именно на этой кровати восемьдесят лет назад убивал своих жертв, душа их галстуком, неизвестный маньяк, который так и не был найден.

В ролях

Художественные особенности 
Почти всё действие фильма происходит в одном помещении - квартире Карен и Джерри. Количество персонажей сведено к минимуму. Также в фильме наличествуют элементы эротики, однако обнажённого женского тела увидеть не удастся, в отличие от мужского. Количество убийств в фильме не превышает трёх (причём одно из них не демонстрируется).

Фильмы ужасов США
Фильмы ужасов 2002 года